Olé ! est un jeu de cartes créé par Wolfgang Panning en 1995 et ré-édité par Abacussipiele en 2001.

Jeu de cartes